Waitress (film), een Amerikaanse film uit 2007
 Waitress (musical), een musical uit 2015